Håndværk og design, Håndværk & design har flere betydninger:
 Håndværk og design (fag)
 Håndværk & Design (blad)
 Håndværk og Design (forening)

Se også
 Materiel design